Emde ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Emde, eigentlich Christine Brückner (1921–1996, Kassel), deutsche Schriftstellerin
 Christian Emde (1984–2018), deutscher Islamist
 Christoph Emde von 1812 bis 1814 Bürgermeister von Züschen, waldeckischer Landstand
 Eduard Emde (1841–1929), Landtagsabgeordneter in Waldeck (BdL) 
 Fritz Emde (1873–1951), Elektrotechniker
 Hans Georg Emde (1919–2013), deutscher Politiker (FDP)
 Heinrich Emde (1913–1979), deutscher SS-Oberscharführer im KZ Buchenwald
 Hermann Emde (1880–1935), deutscher Chemiker
 Joachim Emde (vor 1939 – nach 1990), deutscher Offizier
 Johannes Friedrich Emde (1806–1882), Landtagsabgeordneter in Waldeck 
 Mala Emde (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Peter van Emde Boas, niederländischer Informatiker
 Thomas Emde (* 1959), deutscher Künstler, Lichtdesigner, Erfinder und Unternehmer
 Volker Emde (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm von der Emde (1922–2020), deutsch-österreichischer Wasserbauingenieur